Beypınarı ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Beypınarı (Aziziye), Ortschaft im Landkreis Aziziye der türkischen Provinz Erzurum
 Beypınarı (Gürün), Ortschaft im Landkreis Gürün der türkischen Provinz Sivas
 Beypınarı (Korgan), Ortschaft im Landkreis Korgan der türkischen Provinz Ordu
 Beypınarı (Lapseki), Ortschaft im Landkreis Lapseki der türkischen Provinz Çanakkale
 Beypınarı (Saimbeyli), Ortschaft im Landkreis Saimbeyli der türkischen Provinz Adana
 Beypınarı (Samsun), Ortschaft in der türkischen Provinz Samsun
 Beypınarı (Silvan), Ortschaft im Landkreis Silvan der türkischen Provinz Diyarbakır
 Beypınarı (Yenişehir), Ortschaft im Landkreis Yenişehir der türkischen Provinz Bursa
 Beypınarı (Zara), Ortschaft im Landkreis Zara der türkischen Provinz Sivas